Bastion, personaggio dei fumetti Marvel
Bastion, un pianeta presente nell'universo di Guerre stellari
Bastion, videogioco scaricabile sviluppato da Supergiant Games e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment nel 2011

Pagine correlate 
 Bastione (disambigua)

Altri progetti